rock and roll (rock and roll) – gatunek muzyczny
 Rock ’n’ Roll – album Johna Lennona
 Rock ’n’ Roll – album grupy Motörhead
 Rock ’n’ Roll – album grupy TSA
 Rock'n'Roll – miesięcznik muzyczny, wydawany w latach 1990-1991 w Warszawie
 „Rock and Roll” – singel grupy Led Zeppelin